Las siguientes películas son adaptaciones de la zarzuela Doña Francisquita:

 Doña Francisquita, película española de 1934 dirigida por Hans Behrendt;
 Doña Francisquita, película española de 1953 dirigida por Ladislao Vajda que adapta la zarzuela homónima con gran libertad.